Plaats in Indonesië
 Lempuyang (Tanara), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Lempuyang (Candiroto), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Lempuyang (Wonosalam), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Lempuyang (Anjatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java